MAP steht als Abkürzung für:
 Maghreb Arabe Presse, marokkanische Presseagentur
 Malayo-polynesische Sprachen nach ISO 639-2
 Maximum-a-posteriori-Schätzung, Schätzverfahren, das Vorwissen einbezieht
 Modified Atmosphere Packaging
 Microarray Patch, Mikronadelpflastersystem (Pharmazie), Mikronadeln
 Modular Armored Platform, siehe MAP (Transportpanzer)

Flugwesen:

 Mise au point (Flugzeugproduktion), Begriff aus der Flugzeugproduktion
 Missed Approach Point, Fehlanflugpunkt beim Nichtpräzisionsanflug 
 Missed Approach Procedure, für jede im Instrumentenlandesystem angeflogene Landebahn spezifisches Durchstart-/Steigmanöver

Medizin:

 mean arterial pressure, zwischen dem systolischen und dem diastolischen Blutdruck liegender Wert, siehe Mittlerer arterieller Druck
 Mikrotubuli-assoziiertes Protein, Eiweißmolekül, das mit den Mikrotubuli des Zytoskeletts in Verbindung steht
 mitogen-activated protein, Gruppe von Kinasen, siehe MAP-Kinase-Weg
 MUTYH-assoziierte Polyposis, Erbkrankheit der adenomatösen Polyposis
 Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, den Paratuberkuloseerreger, siehe "Mycobacterium avium"
 Myoarthropathie, die Lehre der Erkrankungen von Gelenken und deren Muskulatur

Technik und Kommunikation:

 Manifold Absolute Pressure, Kenngröße im Motorenmanagement, siehe MAP-Sensor
 Manufacturing Automation Protocol, Internationaler Standard zur Vereinheitlichung industrieller Kommunikation
 Mean Average Precision, Maß zur Bewertung von Rankings im Information Retrieval
 Mobile Application Part, Protokoll aus dem Signalisierungssystem Nummer 7
 früherer Name von Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (kurz WMAP), US-amerikanische Raumsonde zur Erforschung der kosmischen Hintergrundstrahlung

Wirtschaft und Politik:

 Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz#Marktanreizprogramm, Förderprogramm der Bundesregierung (Deutschland)
 MAP (Nato), Membership Action Plan, mehrstufiger Handlungsrahmen der NATO für Beitrittskandidaten im ehemaligen Ostblock
 Materialaufschlagspreis
 Minimum advertised price, beworbener Mindestpreis

Wissenschaft:

 Ammoniummagnesiumphosphat, bildet das Mineral Struvit
 Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, französisches Kulturarchiv
 Mesoscale Alpine Programme, Forschungsprojekt über Wetterabläufe im Alpenraum
 Münchner Arbeitsgemeinschaft für Psychoanalyse
 Munich-Centre for Advanced Photonics, Forschungscluster im Bereich der Photonik 

Das englische Wort  steht für:
 Datenstruktur, siehe Assoziatives Datenfeld
 kartografische Darstellung der Spielumgebung in Computerspielen, siehe Karte (Computerspiel)
 Raumkomplex, der als Spielumgebung für ein Computerspiel dient, siehe Level (Spielabschnitt)

Map ist der Familienname folgender Personen:
 Walter Map, englisch-walisischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Maps
 Maap
 MAB
 Mapp

MAP